Međuopćinsku ligu Sjever (Osijek-Beli Manastir-Vukovar-Donji Miholjac-Valpovo) su činili klubovi iz općinskih nogometnih saveza Osijek, Beli Manastir, Vukovar, Donji Miholjac i Valpovo. Prvak Međuopćinske nogometne lige Sjever bi sljedeće sezone igrao u Regionalnoj nogometnoj ligi Sjever (Podravska skupina), dok bi posljednje plasirani klubovi ispadali u Općinske lige.

Izvori 
 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 

1984-85
1984-85 
MOL Sjever